Myrmecolacidae är en familj av insekter. Myrmecolacidae ingår i ordningen vridvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myrmecolacidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vridvingar
Myrmecolacidae